Доктор Живаго — роман російського письменника і поета Бориса Пастернака.
 Доктор Живаго (фільм, 1965) () — кінофільм режисера Девіда Ліна.